Перепись населения Японии 2005 года () — восемнадцатая перепись населения Японии. Проходила 1 октября 2005 года, 17 года Хэйсэй. Упрощенная перепись. На территории префектуры Окинава — пятая перепись, по возвращении её Японии в 1971 году. Осуществлялась в соответствии с положениями закона Японии о статистике, указа Кабинета министров Японии и постановлений администрации премьер-министра Японии. Перепись охватила всю территорию Японии. Объектом переписи были все лица, проживавшие в Японии более 3 месяцев на время проведения переписи. Исключение составили сотрудники иностранных дипломатических представительств в Японии и члены их семей, а также иностранные военные и их семьи. Перепись проводилась по двум единицам — хозяйствах и членам хозяйств. Учет хозяйств велся за 5 критериям: типу, количеству членов, типом жилья, площади жилья, типу построения жилья; учёт членов хозяйства осуществлялся по 12 критериям: фамилия и имя, пол, день рождения, статус в хозяйстве, семейный статус, гражданство, работа или учеба, количество рабочих часов, тип работы, принадлежность к организации, должность в организации, адрес организации. Перепись проводилась Службой статистики Министерства общих дел Японии на уровне префектур и муниципалитетов — городов, поселков, сел. На основе данных переписи создавалась карта округов переписи, где в 1 округ входило 50 хозяйств. Для проведения переписи было занято 830 000 переписчиков, которые проводили анкетирование. В одной анкете можно было вписать данные четырех членов одного хозяйства. Предварительные результаты переписи населения были опубликованы Министерством общих дел в январе 2006 года; окончательные — в 26 февраля 2010 года.

Население

Страна 

Количество населенных пунктов: 2217
 Города: 751; из них 12 городов-миллионников, где проживает около четверти всех жителей городов.
 Деревни и села: 1466

Префектуры 
По результатам переписи больше всего человек проживало в префектуре Токио (около 12,6 млн), наименьшее — в префектуре Тоттори (607 тыс.). Более четверти населения страны жила в префектурах региона Канто с центром в Токио. По сравнению с 2000 годом произошло сокращение численности населения в большинстве префектур. Наибольший рост наблюдался в Токио (4,2 %), наибольшее сокращение — в Акита (-3,7 %). В целом, рост населения наблюдался только в префектурах, близких к крупным урбанистическим центрам Токио, Осаки, Нагои и Фукуока. Наибольшая плотность населения была зафиксирована в префектуре Токио (5751 человек / км ²), наименьшая — в префектуре Хоккайдо (72 чел / км ²). Во всех префектурах городское население преобладало над сельским. Самый высокий процент городского населения в Токио (99,3 %), а наименьший — Вакаяма (64,0 %).

 І — население префектуры в отношении к населению Японии (%)
 ІІ — плотность (чел. / км ²)
 ІІІ — процент городского населения (%)
 Г — население городов (человек)
 У — население уездных посёлков и сел (человек)

Примечания

Ссылки 
 Перепись населения Японии 2005 // Служба статистики Японии

События 2005 года
2005 год в Японии
Переписи населения в Японии
Переписи населения в 2000-е годы
Октябрь 2005 года